Daniele Carnacina (1957) – regista, autore televisivo e produttore televisivo italiano
 Luigi Carnacina (1888-1981) – gastronomo italiano
 Stella Carnacina (1955) – cantante e attrice italiana, nipote del gastronomo Luigi